Martina Hingis e Jana Novotná hanno battuto in finale Lindsay Davenport e Nataša Zvereva 6-1, 7-64.

Teste di serie

 Lindsay Davenport /  Nataša Zvereva (finale)
 Martina Hingis /  Jana Novotná (Campionesse)
 Arantxa Sánchez Vicario /  Helena Suková (semifinali)
 Alexandra Fusai /  Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Yayuk Basuki /  Caroline Vis (terzo turno)
 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (primo turno)
 Katrina Adams /  Manon Bollegraf (terzo turno)
 Anna Kurnikova /  Larisa Neiland (semifinali)

 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (quarti di finale)
 Elena Lichovceva /  Ai Sugiyama (terzo turno)
 Naoko Kijimuta /  Nana Miyagi (primo turno)
 Sabine Appelmans /  Miriam Oremans (secondo turno)
 Catherine Barclay /  Kerry-Anne Guse (terzo turno)
 Barbara Schett /  Patty Schnyder (quarti di finale)
 Inés Gorrochategui /  Rachel McQuillan (primo turno)
 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1998